Ames Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Ames Mountain (Maine)
 Ames Mountain (New Hampshire)

Siehe auch:
 Amos Mountain